16-й чемпіонат України з футболу (офіційна назва — «Союз-Віктан — Чемпіонат України з футболу») був розіграний з 21 липня 2006 року по 17 червня 2007 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Перша ліга 

|}

Згідно з регламентом змагань «Спартак» (Суми) виключено зі складу ПФЛ, а команду знято зі змагань. Всі результати зіграних матчів з участю сумського клубу анульовано, тому що «Спартак» не зіграв в першості 50 відсотків матчів всього сезону.

Команда «Борисфен» (Бориспіль) знялася із змагань після 21 туру і позбавлена 6 турнірних очок згідно з рішенням Бюро ПФЛ від 6 лютого 2007 року, в решті матчів зараховано технічні поразки.

Команда «Поділля» (Хмельницький) позбавлена 12 турнірних очок згідно з рішенням КДК ФФУ від 25 травня 2007 року, Бюро ПФЛ від 5 червня 2007 року і Апеляційного комітету ФФУ від 22 червня 2007 року.

Друга ліга

Група А 

|}

Група Б 

|}

Команда «Локомотив» (Дворічна) знялася із змагань після 4-го туру, всі результати матчів з участю клубу анульовано.

Команда «Гірник-Спорт» (Комсомольськ) зберегла місце у другій лізі.

Див. також 
 Кубок України з футболу 2006—2007

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 16-й чемпионат Украины-2006/07 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2006–2007 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XVI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2006 у футболі
2007 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2006 в українському спорті
2007 в українському спорті